Das Ziegenhorn ist der Titel folgender Filme:

* Das Ziegenhorn (1972), bulgarischer Film von Metodi Andonow
 Das Ziegenhorn (1994), bulgarischer Film von Nikolai Wolew